Гран-при Монако 2019 года (официально ) — автогоночный, этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2019 года, который прошёл 26 мая на трассе Монте-Карло в Монако. Это был 6-й этап сезона 2019, 77-й Гран-при Монако в истории и (66-й в рамках чемпионатов Формулы-1). Трасса проходит по улицам княжества Монако.

Во время Гран-при почтили память ушедшего из жизни 20 мая Ники Лауды.

На Гран-при Монако пилот Альфа Ромео Кими Райкконен провёл свой юбилейный, 300-й этап в рамках гонок Формулы-1.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 7 очков от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер Кубка конструкторов, Mercedes опережал на 96 очков Ferrari.

[[Файл:F1.svg|right|thumb|250px|

Свободные заезды 
Первую и вторую сессии свободных заездов в четверг выиграл Льюис Хэмилтон. Лучшее время в субботней сессии показал Шарль Леклер. Себастьян Феттель разбил машину в «Сен-Девот». К началу квалификации механики успели её восстановить.

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +20…22С, трасса +45…40С

На Гран-при Монако команды впервые получили С5 — самый мягкий состав шин в линейке Pirelli.

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
  Пьер Гасли оштрафован на три позиции, за помеху другим во время квалификации.
  Антонио Джовинацци оштрафован на три позиции, за помеху другим во время квалификации.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +22…24С, трасса +33…30С

|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Примечания 
  Макс Ферстаппен финишировал 2-м, но получил 5-секундный штраф к итоговому времени за инцидент на пит-лейне.
  Пьер Гасли заработал одно очко за самый быстрый круг.
  Ромен Грожан финишировал 9-м, но получил 5-секундный штраф за пересечение разметки при выезде c пит-лейна.
  Кевин Магнуссен финишировал 12-м, но получил 5-секундный штраф за то, что срезал угол трассы и получил преимущество.
  Лэнс Стролл получил 5-секундный штраф за то, что срезал угол трассы и получил преимущество.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте «Формулы-1»

Гран-при Монако
Спорт в Монако в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Май 2019 года